Vrchhůra je název více míst: 
 Vrchhůra (Turnov), kopec (327 m) v Turnově v okrese Semily, též uliční název a název sídelní lokality na jihozápadní straně tohoto kopce v oblasti hvězdárny
 Vrchůra (Velká Lhota), kopec (692 m) na pomezí části Malá Lhota a Velká Lhota obce Velká Lhota v okrese Vsetín